Tuditanus (von lat. tudites, „die Hämmer“) war ein römisches Cognomen, das in der republikanischen Zeit besonders in der Familie der Sempronier prominent war.

Bekannte Namensträger 
 Gaius Sempronius Tuditanus (Prätor), römischer Prätor 197 v. Chr.
 Gaius Sempronius Tuditanus (Konsul 129 v. Chr.), römischer Konsul 129 v. Chr.

 Publius Sempronius Tuditanus, römischer Konsul und Zensor

Römischer Personenname
Sempronier